São Simão, un comune brasiliano del Goiás
 São Simão, un comune brasiliano dello Stato di San Paolo

en:Simao